4/9 kan syfta på:

 4 september
 9 april (amerikanskt datumformat)